Silberamalgam ist:
 eine Legierung aus Quecksilber und Silber –  Amalgam
 ein Material für die Füllungstherapie in der Zahnmedizin – Amalgamfüllung